Plusieurs édifices religieux ont été nommés église Saint-Maurice en référence principalement à saint Maurice d’Agaune, dont :

En  
 l’église Saint-Maurice d’Ingolstadt ;

En  
 l’église Saint-Maurice de Sclayn à Andenne ;

En

Dans l’Ain 
 l’église Saint-Maurice de Saint-Maurice-d’Échazeaux à Corveissiat ;
 l’église Saint-Maurice de Dompierre-sur-Veyle ;
 l’église Saint-Maurice de Flaxieu ;
 l’église Saint-Maurice de Saint-Maurice-de-Beynost ;
 l’église Saint-Maurice de Saint-Maurice-de-Gourdans ;
 l’église Saint-Maurice de Saint-Maurice-de-Rémens ;

Dans l’Aisne 
 l’église Saint-Maurice d’Aguilcourt ;
 l’église Saint-Maurice d’Ohis ;
 l’église Saint-Maurice de Rougeries ;
 l’église Saint-Maurice de Vauxrezis ;

Dans l’Allier 
 l’église Saint-Maurice de Buxières-les-Mines ;
 l’église Saint-Maurice de Tronget ;
 l’église Saint-Maurice de Vicq ;

Dans les Hautes-Alpes 
 l’église Saint-Maurice de Montgenèvre ;

Dans l’Ardèche 
 l’église Saint-Maurice d’Annonay ;
 l’église Saint-Maurice de Saint-Maurice-d’Ardèche ;
 l’église Saint-Maurice de Saint-Maurice-d’Ibie ;

Dans les Ardennes 
 l’église Saint-Maurice de Deville ;
 l’église Saint-Maurice de Saint-Morel ;
 l’église Saint-Maurice de Vrizy à Vouziers ;

Dans l’Aube 
 l’église Saint-Maurice de Coclois ;
 l’église Saint-Maurice de Rouvres-les-Vignes ;

Dans l’Aveyron 
 l’église Saint-Maurice d’Auzits ;
 l’église Saint-Maurice d’Anglars à Bertholène ;

En Charente 
 l’église Saint-Maurice de Montbron ;

Dans le Cher 
 l’église Saint-Maurice de Cuffy ;

En Corrèze 
 l’église Saint-Maurice de Darnets ;

Dans la Côte-d'Or 
 l’église Saint-Maurice de Buxerolles ;
 l’église Saint-Maurice de Thoisy-le-Désert ;

En Dordogne 
 l’église Saint-Maurice de Prats-du-Périgord ;

Dans le Doubs 
 l’église Saint-Maurice de Besançon ;
 l’église Saint-Maurice de Boujailles ;
 l’église Saint-Maurice de Fessevillers ;
 l’église Saint-Maurice de Gonsans ;

Dans la Drôme 
 l’église Saint-Maurice de Chantemerle-lès-Grignan ;
 l'église Saint-Maurice d'Allex

En Eure-et-Loir 
 l’église Saint-Maurice de Villemeux-sur-Eure ;

En Gironde 
 l’église Saint-Maurice d’Aubiac à Verdelais ;

En Indre-et-Loire 
 l'église Saint-Maurice d'Artannes-sur-Indre ;
 l’église Saint-Maurice d’Avoine ;
 l'église Saint-Maurice de Chinon ;
 l’église Saint-Maurice d’Huismes ;
 l'église Saint-Maurice de L'Île-Bouchard.

En Isère 
 l’église Saint-Maurice de Saint-Mury-Monteymond ;

Dans les Landes 
 l’église Saint-Maurice de Saint-Maurice-sur-Adour ;

En Haute-Loire 
 l’église Saint-Maurice de Lavoûte-sur-Loire ;

En Maine-et-Loire 
 l’église Saint-Maurice de Chartrené ;
 l’église Saint-Maurice de Louerre ;
 l’église Saint-Maurice de Souzay-Champigny ;

Dans la Manche 
 l’église Saint-Maurice de Saint-Maurice-en-Cotentin ;

Dans la Marne 
 l’église Saint-Maurice de Heiltz-l’Évêque ;
 l’église Saint-Maurice de Heiltz-le-Maurupt ;
 l’église Saint-Maurice de Reims ;
 l’église Saint-Maurice de Songy ;

Dans la Meuse 
 l’église Saint-Maurice de Bouconville-sur-Madt ;

Dans le Morbihan 
 l’église Saint-Maurice de Plumelec ;

En Moselle 
 l’église Saint-Maurice de Cheminot ;
 l’église Saint-Maurice de Lemberg ;
 l’église Saint-Maurice d’Obergailbach ;

Dans le Nord 
 l'église Saint-Maurice à Bouvignies ;
l’église Saint-Maurice de Lille ;
 l’église Saint-Maurice-des-Champs à Lille ;

Dans le Puy-de-Dôme 
 l’église Saint-Maurice d’Usson ;
 l’église Saint-Maurice de Vollore-Ville ;

Dans les Pyrénées-Orientales 
 l’église Saint-Maurice de Sauto ;

Dans le Bas-Rhin 
 l’église Saint-Maurice d’Ebersmunster ;
 l’église Saint-Maurice de Fegersheim ;
 l’église Saint-Maurice d’Orschwiller ;
 l’église Saint-Maurice de Soultz-les-Bains ;
 l’église Saint-Maurice de Strasbourg ;
 l’église Saint-Maurice de Willgottheim ;

Dans le Haut-Rhin 
 l’église Saint-Maurice de Guewenheim ;
 l’église Saint-Maurice de Soultz-Haut-Rhin ;
 l’église Saint-Maurice de Steinbrunn-le-Haut ;

Dans la métropole de Lyon 
 l’église Saint-Maurice de Couzon-au-Mont-d’Or ;
 l’église Saint-Maurice de Monplaisir à Lyon ;

En Haute-Saône 
 l’église Saint-Maurice de Boult ;
 l’église Saint-Maurice de Cirey-lès-Bellevaux ;
 l’église Saint-Maurice de Conflans-sur-Lanterne ;
 l’église Saint-Maurice de Corre ;

En Saône-et-Loire 
 l’église Saint-Maurice de Jully-lès-Buxy ;
 l’église Saint-Maurice de Mervans ;
 l’église Saint-Maurice de Saint-Maurice-des-Champs ;

En Savoie 
 l’église Saint-Maurice d’Orelle ;
 l’église Saint-Maurice de Chamousset ;
 l’église Saint-Maurice d’École ;
 l’église Saint-Maurice de Feissons-sur-Salins ;

En Haute-Savoie 
 l’église Saint-Maurice d’Annecy ;
 l’église Saint-Maurice de Pringy, commune d’Annecy ;
 l’église Saint-Maurice d’Archamps ;
 l’église Saint-Maurice de Bloye ;
 l’église Saint-Maurice de Boëge ;
 l’église Saint-Maurice de Bonnevaux ;
 l’église Saint-Maurice de Bons-en-Chablais ;
 l’église Saint-Maurice de Boussy ;
 l’église Saint-Maurice de Brenthonne ;
 l’église Saint-Maurice de Cruseilles ;
 l’église Saint-Maurice de Doussard ;
 l’église Saint-Maurice d’Aviernoz, commune de Fillière ;
 l’église Saint-Maurice-et-Saint-François-de-Sales à Thorens-Glières, commune de Fillière ;
 l’église Saint-Maurice des Ollières, commune de Fillière ;
 l’église Saint-Maurice de Jonzier, commune de Jonzier-Épagny ;
 l’église Saint-Maurice de La Chapelle-d’Abondance ;
 l’église Saint-Maurice de La Chapelle-Saint-Maurice ;
 l’église Saint-Maurice de Larringes ;
 l’église Saint-Maurice de Marcellaz ;
 l’église Saint-Maurice de Marcellaz-Albanais ;
 l’église Saint-Maurice de Marignier ;
 l’église Saint-Maurice d’Onnion ;
 l’église Saint-Maurice de Reyvroz ;
 l’église Saint-Maurice de Sciez ;
 l’église Saint-Maurice de Serraval ;
 l’église Saint-Maurice de Montmin, commune de Talloires-Montmin ;
 l’église Saint-Maurice de Talloires, commune de Talloires-Montmin ;
 l’église Saint-Maurice de Thônes ;
 l’église Saint-Maurice de Veyrier-du-Lac ;
 l’église Saint-Maurice de Vulbens ;

En Seine-et-Marne 
 l’église Saint-Maurice de Blandy-les-Tours ;

Dans les Deux-Sèvres 
 l’église Saint-Maurice de Béceleuf ;
 la collégiale Saint-Maurice d’Oiron ;

Dans la Somme 
 l’église Saint-Maurice d’Amiens ;
 l’église Saint-Maurice de Nouvion-en-Ponthieu ;

Dans le Vaucluse 
 l’église Saint-Maurice de Caromb ;

Dans la Vienne 
 l’église Saint-Maurice de Lathus-Saint-Rémy ;
 l’église Saint-Maurice de Saint-Maurice-la-Clouère ;

Dans la Haute-Vienne 
 l’église Saint-Maurice de Bussière-Poitevine ;

Dans les Vosges 
 l’église Saint-Maurice de Rouvres-la-Chétive ;

Dans l’Yonne 
 l’église Saint-Maurice de Collan ;
 l’église Saint-Maurice de Villiers-les-Hauts ;
 l’église Saint-Maurice de Sens ;

Dans l’Essonne 
 l’église Saint-Maurice de Blandy ;

Dans les Hauts-de-Seine 
 l’église Saint-Maurice de Bécon à Courbevoie ;

En Seine-Saint-Denis 
 l’église Saint-Maurice de la Boissière à Montreuil ;

En  
 l’église Saint-Maurice de Roccaforte Mondovì dans le Piémont ;
 l’église Saint-Maurice de Venise en Vénétie ;

En  
 l’église Saint-Maurice de Wrocław en Basse-Silésie ;

En  
 l’église Saint-Maurice d’Aigle dans le canton de Vaud ;
 l’église Saint-Maurice-des-Augustins à Fribourg dans le canton de Fribourg ;
 l’abbatiale Saint-Maurice de l’abbaye territoriale de Saint-Maurice dans le canton du Valais.

Voir aussi